Klemeyer ist der Name folgender Personen:

 Ernst Klemeyer (1904–1992), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Klemeyer (1943–2012), deutscher Flötist und Musikpädagoge